Jeder Staat wählt zwei Senatoren in den Senat der Vereinigten Staaten. Bis 1913 wurden die Senatoren durch die Parlamente der einzelnen Bundesstaaten bestimmt. Ab 1913 erforderte der 17. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, dass die Senatoren durch die Bevölkerung des jeweiligen Bundesstaates direkt gewählt werden.

Der Senat des 114. Kongresses geht in seiner Zusammensetzung auf die Senatswahl am 4. November 2014 zurück, bei der ein Drittel seiner Mitglieder neu gewählt bzw. wiedergewählt wurden. Seine Amtsperiode begann am 3. Januar 2015 und endete am 3. Januar 2017.

Parteiensystem 
Nach der Wahl 2014 gehörten der republikanischen Fraktion 54 und der demokratischen Fraktion 46 Mitglieder an.

Senator Bernie Sanders aus Vermont gehört keiner Partei an, war jedoch ebenso Mitglied der demokratischen Fraktion wie Senator Angus King aus Maine.

Wichtige Positionen

Liste der Senatsmitglieder (Stand: 27. April 2015)

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder des Repräsentantenhauses im 114. Kongress der Vereinigten Staaten

Weblinks 
 A Chronological Listing of U.S. Senators, PDF-Format, ca. 333 kB, US-Senat

114
Vereinigte Staaten, Senat #114